Езерце () е малък водоем, който може да е от естествен или изкуствен произход. То е по-малко от езеро. Използва се за източник на водоснабдяване, напояване, развъждане на риба и водоплаващи птици, както и за санитарни, противопожарни, спортни и индустриални нужди. Малки езерца са част от ландшафтни проекти като например китайската градина. Създават се специални малки водоеми като част от ландшафта за отглеждане на кои.

Класификация 
Няма направено ясно техническо разграничаване между езеро и езерце, въпреки че в английския и руския езици да има разлика в използваните наименования. Въпреки че лимнолозите и хидробиолозите се опитват да намерят характерни белези, които да показват разликите в начина на съществуване и развитие на екосистемите в тях, като например наличието на вълни по брега на водоема, проникване на слънчевите лъчи в дълбочина или други разлики, няма яснота и единодушие по този въпрос. Някои организации и специалисти разграничават тези водоеми само по размера на водната площ. Съгласно руското законодателство за този вид водоеми се използва понятието „пруд“ и трябва да бъде с площ под 1 км² (1 милион м²). В Англия, САЩ и други се използват различни размери. Рамсарската конвенция определя за горна граница на този вид водоеми 80,000 м².

Източници 

Водни басейни
Хабитати